Gothic () — второй студийный альбом британской дэт-дум-метал группы Paradise Lost, выпущенный 19 марта 1991 года на лейбле Peaceville Records. Диск стал классическим образцом дум-метала, а также положил, по мнению некоторых критиков, начало новому музыкальному направлению — готик-металу.

История создания 
Как впоследствии вспоминали Грег Макинтош и Ник Холмс, во времена создания Gothic Paradise Lost выступали вместе с дэт-метал и грайндкор-группами наподобие Carcass и Napalm Death, и от коллектива ожидали исполнения подобной музыки — очень быстрой и громкой, тогда как сами музыканты стремились создать иное звучание — их композиции должны были быть чрезвычайно медленными. Все участники группы в то время были поклонниками дум-метала и таких команд, как Celtic Frost, а Ник Холмс оказался очарован звучанием дебютного альбома легендарных готик-рокеров Sisters of Mercy — First and Last and Always. Сочетание этих влияний и определило окончательную стилистику Gothic.

Запись диска проходила в студии Academic Studios, куда музыканты явились с бутылкой бурбона. Большую часть работы над музыкальным материалом, по словам Холмса, составляло «склеивание риффов воедино», а песни в основном импровизировались — участники группы знали, как должен был звучать альбом, и просто играли то, что, по их мнению, подходило по настроению. Ритм-гитарист Арон Аэди долго не мог подобрать нужный инструмент и настроить его, поэтому часть его партий исполнил Грег Макинтош.

Название альбома было выбрано под влиянием готической литературы и архитектуры. Как в шутку заметил Ник Холмс, ему «просто всегда нравилось смотреть на горгулий». В качестве основы для обложки диска послужил фрагмент общей фотографии участников группы — та часть фото, на которой были изображены карман куртки Мэтта Арчера и рука Грега Макинтоша; Нику Холмсу этот фрагмент показался интересным, поэтому он просто вырезал его, перевернул вверх ногами и увеличил, в результате чего получилось странное тусклое изображение. Впоследствии музыканты неоднократно получали письма от поклонников с вопросами, что именно изображено на обложке; фанаты чаще всего предполагали, что это фотография, сделанная внутри какой-то могилы.

Реклама и продвижение 
Первоначально диск не встретил широкого отклика — в его поддержку было организовано небольшое концертное турне, однако на каждое выступление приходили не более пятидесяти человек. Сразу после релиза альбом не принёс группе практически никакой прибыли — тем не менее, он быстро разошёлся и оказал огромное влияние на всю андеграундную сцену того времени, заставив множество начинающих музыкантов подражать звучанию Paradise Lost. Среди коллективов, обязанных существованием Gothic, была и прославившаяся впоследствии команда My Dying Bride, участники которой приняли решение о создании группы после того, как посетили один из концертов в поддержку альбома.

Стиль, отзывы критиков 
Как впоследствии вспоминал Ник Холмс, при создании альбома ему хотелось несколько изменить свою манеру пения, сделать голос немного чище и мелодичнее, чтобы точнее передать эмоции; в результате в некоторых композициях, например, в «Shattered», гроулинг частично уступил место низкому чистому вокалу. Другим новшеством, внесённым группой и быстро привлёкшим интерес со стороны других музыкантов, стало использование клавишных и женского вокала.

Альберт Мадриан, главный редактор журнала Decibel Magazine, охарактеризовал Gothic как «монолитную плиту метала», сформированную сочетанием «шершавой тяжести дум-дэта» и «ледяного великолепия готик-рока восьмидесятых».

Эдуардо Ривадавия, штатный критик сайта Allmusic.com, особо отметил инновационность звучания альбома и высоко оценил тексты песен, назвав их намного более глубокими и зрелыми, нежели ранние стихи, написанные фронтменом коллектива. Критик, однако, остался не вполне доволен «крайне немузыкальным» вокалом; впрочем, в оправдание Ника Холмса он заметил, что тот сделал всё возможное, чтобы его голос пробился сквозь стену плотного гитарного звука.

Список композиций 
Слова — Ник Холмс, музыка — Грег Макинтош.

Участники записи 
 Ник Холмс — вокал
 Грегор Макинтош — ведущая гитара
 Аарон Иди — ритм-гитара
 Стивен Эдмондсон — бас-гитара
 Мэттью Арчер — ударные

Приглашённые музыканты
 The Raptured Symphony Orchestra — оркестровки
 Сара Мэррион — женский вокал

Литература

Примечания

Ссылки 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 1991 года
Альбомы 1990-х годов
Альбомы Paradise Lost
Альбомы дэт-дум-метала
Альбомы дум-метала
Альбомы Peaceville Records
Альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке